63-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 9 апреля 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017. Победу одержал испанский велогонщик Горка Исагирре из .

Участники 
В гонке приняли участие 12 команд: команда категории UCI WorldTeam - , проконтинентальные команды  и  и 9 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 90 гонщиков. До финиша доехали 71 спортсмен.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Примавера 2017  на FirstCycling
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2017 году
Апрель 2017 года